Чемпионат Канады по фигурному катанию на коньках (, ) — ежегодное соревнование по фигурному катанию среди канадских фигуристов, организуемое Skate Canada.
На чемпионате Канады по фигурному катанию спортсмены соревнуются на детском (новички), юниорском и «взрослом» возрастных уровнях в категориях мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду.
По результатам чемпионата формируется сборная команда страны для участия в чемпионате мира, чемпионат мира среди юниоров и на чемпионат Четырёх континентов.

История 
Канадский чемпионат впервые проведён в 1905 году. Чемпионат Канады по фигурному катанию был первым официальным чемпионатом Канады. Юниорские соревнования были добавлены в 1928 году, соревнования новичков — в 1966 году. Чемпионат не проводился в 1907 и 1909 годах, а также с 1915 по 1919 в связи с Первой мировой войной. Соревнования «взрослого» уровня не были проведены в 1943 году в связи с Второй мировой войны, а в 1944 году единственным соревнованием «взрослого» уровня было женское одиночное катание.

Чемпионат Канады по синхронному фигурному катанию проводится с 1983 года.

Призёры

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Не проводящиеся соревнования 
Эти мероприятия проходили только в указанные годы.

Фур

Вальс

Тэнстэп

Фотинстэп

См. также 
 Чемпионат Канады по синхронному фигурному катанию

Примечания 

 Skate.org Чемпионат Канады по фигурному катанию

Ссылки 

 2007 BMO Financial Group Canadian Championships
 2008 BMO Canadian Figure Skating Championships
 2009 BMO Canadian Figure Skating Championships
 2010 BMO Canadian Figure Skating Championships